Burnell Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnell Hill (Maine)	
 Burnell Hill (Massachusetts)